Um modelo interno é um postulado processo neural que simula a resposta do sistema motor, a fim de estimar o resultado de um comando motor.

A teoria do modelo interno de controle motor alega que o sistema motor é controlado pelas interações constantes da "planta" e o "controlador".

A planta é a parte do corpo sendo controlada, enquanto que o modelo interno em si é considerado parte do controlador. Informação a partir do controlador, tal como a informação do sistema nervoso central, informação de retorno, e a  cópia aferencial, é enviada para a planta que se move em conformidade.

Neurociência
Teoria de controle